Une alternative est un choix entre deux possibilités distinctes. Le mot est aussi utilisé pour désigner chacun des choix possibles. 

Ne pas confondre avec dilemme : une alternative n'est pas nécessairement mauvaise (je choisis ça ou ça), tandis qu'un dilemme entraîne, du fait même du choix, une conséquence négative issue du choix (j'ai le choix entre ça et ça, mais j'aimerais bien ne pas devoir choisir).

Alternative peut désigner :
 Alternative, mode de nomination des curés dans les paroisses sous l'Ancien Régime ;
 Alternative, corrida au cours de laquelle un novillero est élevé au rang de matador ;
 Alternative, album du groupe Pet Shop Boys.

Alternatives peut désigner :
 Alternatives, organisation non gouvernementale de solidarité et de développement international ;
 Alternatives, mensuel québécois ;
 Alternatives, roman de Fritz Leiber publié en 1945.

Voir aussi 
 Méthode alternative à la résolution des conflits
 Alternatives économiques, mensuel français traitant d'économie
 Éditions Alternatives, éditeur français
 La bande dessinée dite alternative
 Expérience alternative (mode de vie) : voir mouvement alternatif
 Alternative de Fredholm, en analyse fonctionnelle (mathématique)
 Touche Alt (pour « alternative »), touche d'un clavier d'ordinateur